Айо (Айон; , ; умер не ранее 816) — возможно, герцог Фриуля (799—816).

Биография 
На основании ономастических данных установлено, что Айо был лангобардом. Вероятно, он имел знатное происхождение. Принадлежавшие ему владения находились в окрестностях Чивидале-дель-Фриули, Виченцы и Вероны.

Предполагается, что в 775—776 годах Айо участвовал в анти-франкском мятеже фриульского герцога Ротгауда. Поражение, нанесённое восставшим Карлом Великим, заставило Айо искать убежища у аваров. Всё имущество мятежников было конфисковано. В землях аваров Айо провёл двадцать лет своей жизни. Однако в 796 году, во время франкско-аварской войны, он был схвачен воинами короля Италии Пипина и привезён во Франкию.

Находясь в качестве пленника при дворе Карла Великого, Айо сумел заслужить доверие правителя франков. Уже 2 февраля 799 года по личному указанию короля ему были возвращены все конфискованные ранее владения. Хартия, изданная по этому поводу — первый современный Айо документ, сохранившийся до нашего времени.

По мнению некоторых историков, в этом же году Айо был назначен правителем Фриульского герцогства, став преемником погибшего Эрика. Хотя в современных Айо документах полностью отсутствуют упоминания о нём как о герцоге Фриуля, возможно, он правил этим феодальным владением в тот период, когда никакой другой правитель герцогства не известен. В то же время, по мнению ряда современных историков, фриульским герцогом в 799—819 годах мог быть Кадолаг из рода Ахалольфингов.

В 804 году графы Айо и Кадолаг, а также пресвитер Иццо, были направлены императором Карлом Великим в качестве «государевых посланцев» () в Истрию. В присутствии Градского патриарха Фортуната на  в Рисано (современная  в Словении) посланцами был урегулирован спор между герцогом Иоанном и истрийцами, обвинявшими своего властителя в превышении полномочий. Как граф Айо упоминается и в документе, датированном 7 июля 809 года. В одной из хартий сообщается о его награждении «за особые заслуги» () перед правителем франков, однако чем Айо заслужил такое благоволение монарха, в источнике не уточняется. Эти факты свидетельствуют о высоком положении Айо среди знати Франкской империи.

По свидетельству «Анналы королевства франков», в 811 году Карл Великий отправил в Константинополь посольство в составе епископа Базеля Хейто, графа Тура Гуго и Айо. В присутствии византийского императора Михаила I Рангаве государевы посланцы от имени императора Запада подтвердили условия Никифорова мира.

Последнее упоминание об Айо в современных ему документах относится к 31 июля 816 года. В датированной этим днём хартии император Людовик I Благочестивый подтвердил права Айо на принадлежавшее тому имущество в Чивидале-дель-Фриули, Виченце и Вероне. Предполагается, что преемником Айо во Фриульском герцогстве мог быть Кадолаг, первые свидетельства о котором как о правителе этого владения датированы концом 816 года.

Из документа от 7 июля 809 года известно, что у Айо было три сына, разделившие владения отца: Альбоин, получивший поместья во Фриульском герцогстве и в Виченце, Ингоберт, также наделённый землями в Виченце, и Агисклаф, ставший владельцем поместья в Вероне. Так как владения Айо были весьма обширны, их раздел должен был санкционировать лично император Карл Великий.

Примечания

Литература 

Герцоги Фриульские
Правители Европы VIII века
Правители Европы IX века
Дипломаты IX века
Франкская знать
Персоналии Франкского государства VIII века
Персоналии Итальянского королевства VIII века
Персоналии Франкского государства IX века
Персоналии Итальянского королевства IX века